Кичанова — женская форма русской фамилии Кичанов. 

 Известные носители 
 Кичанова, Вера Алексеевна (род. 1991) — российская журналистка и писательница, блогер, политик.
 Кичанова, Инга Михайловна (1932—1993) — специалист по этике и религиоведению, доктор философских наук.
 Кичанова-Лифшиц, Ирина Николаевна (1918—1989) — жена и соавтор поэта Владимира Лифшица, художник.
 Кичанова, Лариса Георгиевна (1949—2021) — российская актриса, артистка Малого театра, заслуженная артистка России (2006).